Robert Preston (1918-1987) est un acteur américain.
 Robert Preston est un avocat militaire et un procureur connu pour sa critique des procédures judiciaires à la prison de Guantanamo.
 Robert K. Preston est un individu célèbre pour avoir atterri en hélicoptère sur la pelouse de la Maison Blanche.